Пашман се може односити на:
 Пашман (острво)
 Пашман (општина)